Larisa Yuryevna Seleznyova (-Makarova) (en ) est une patineuse artistique russe ayant patiné dans les années 1980 sous les couleurs de l'Union soviétique, née le  à Leningrad. Son partenaire à cette époque est Oleg Makarov, son époux.

Avec Makarov, elle est notamment médaillée de bronze aux Jeux olympiques de 1984, vice-championne du monde en 1985 et double championne d'Europe en 1987 et 1989.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec son partenaire Oleg Makarov.

Notes et références

Liens externes 
 

 

Patineuse artistique soviétique
Naissance en septembre 1963
Naissance à Léningrad
Naissance en RSFS de Russie
Médaillée de bronze olympique soviétique
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 1984